La recopilació de temes de The Alan Parsons Project: vegeu Anthology (The Alan Parsons Project)
 La recopilació de temes de The Beatles: vegeu The Beatles Anthology
 Anthology (Bryan Adams)